Sierra San Cristóbal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Sierra San Cristobal (bergskedja i Mexiko), Nuevo León,

Spanien 

 Sierra San Cristóbal (ås i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar